Anna Archipova – ex cestista e allenatrice di pallacanestro russa
 Irina Konstantinovna Archipova – mezzosoprano e contralto russo
 Julija Vladimirovna Archipova-Andreeva – maratoneta kirghisa
 Tat'jana Petrova Archipova – mezzofondista, maratoneta e siepista russa

Pagine correlate
 Archipov